

Чулим — річка у Красноярському краї і Томській області, притока Обі
 Чулим — річка у Новосибірській області, впадає в озеро Малі Чани
 Чулим — місто, районний центр, Новосибірська область
 Чулим — село, Тяжинський округ, Кемеровська область